Liebenstein steht für:

Orte:
 Liebenstein (ehemals Sachsen-Coburg-Gotha), Ortsteil der Gemeinde Geratal im Ilm-Kreis, Thüringen 
 Bad Liebenstein (seit 1907 Bad, ehemals Sachsen-Meiningen), Stadt im Wartburgkreis, Thüringen 
 Liebenstein (ehemals Bezirk Eger), heute Libá, Gemeinde im Okres Cheb, Tschechien
 Liebenstein (Bad Hindelang), Ortsteil des Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Liebenstein (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Liebenstein (Hohenfinow), Ortsteil der Gemeinde Hohenfinow, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Liebenstein (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

 Liebenstein (Gemeinde Arnreit), Ortschaft in der Gemeinde Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Liebenstein (Gemeinde Liebenau), Ortschaft in der Gemeinde Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Liebenstein (Gemeinde Kennelbach), Ortsteil in der Gemeinde Kennelbach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Verwaltungseinheiten:
 Gericht Liebenstein im heutigen Wartburgkreis

Bauwerke:
 
 Raubschloss Liebenstein, ein Raubschloss bei Marienberg im Erzgebirge
 Schloss Liebenstein, ein Schloss bei Neckarwestheim in Baden-Württemberg
 Schloss Liebenstein (Arnreit), abgegangenes Schloss in Oberösterreich
 Schloss Liebenstein (Jebenhausen), ein Schloss in Jebenhausen, einem Stadtbezirk von Göppingen in Baden-Württemberg
 Schloss Libá, ein Schloss in Libá, Okres Cheb, Tschechien

Personen:
 Liebenstein (Adelsgeschlecht), ein Rittergeschlecht

 Anton von Longo-Liebenstein (1853–1925), österreichischer Mediziner und Politiker, Mitglied des Tiroler Landtags
 Ferdinand von Stein-Liebenstein zu Barchfeld (1832–1912), preußischer Generalleutnant
 Gustav Adolf von Liebenstein (1853–1913), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gustav Freiherr von Liebenstein (1891–1967), deutscher Kapitän zur See der Reserve der Kriegsmarine und Industrieller
 Jakob von Liebenstein (1462–1508), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz
 Kurt Freiherr von Liebenstein (1899–1975), Generalmajor der Wehrmacht und später der Bundeswehr
 Ludwig von Liebenstein (1781–1824), badischer Landtagsabgeordneter 
 Wilm von Stein-Liebenstein (1869–1954), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdL

Siehe auch:
 Lieberstein
 Liebenfels (Begriffsklärung)